Бом-де-Вениз:

 Бом-де-Вениз — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Бом-де-Вениз — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.